Okręty US Navy o nazwie USS  "Weeks" lub "John W. Weeks":
 Pierwszy USS "Weeks" (DE-285) był niszczycielem eskortowym, którego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "John W. Weeks" (DD-701) był niszczycielem. W służbie w latach 1944-70.

Weeks